

Persone 
 Daniele Bargellini – calciatore e dirigente sportivo italiano.
 Giulio Bargellini – pittore italiano.
 Guido Bargellini – chimico italiano.
 Niccolò Pietro Bargellini – vescovo cattolico italiano, nunzio apostolico a Parigi.
 Piero Bargellini – scrittore e politico italiano, sindaco di Firenze.

Altro 
 Largo Bargellini – piazza di Firenze.
 Palazzo Bargellini  – palazzo di Firenze.